Papa Eugeni II (Roma, ?– 827), Papa de l'Església Catòlica (824 -27)
 Eugeni II de Constantinoble
 Eugeni II de Toledo